Рикарду де Соуза Эшгаю (; род. 16 мая 1993 года в Назаре, Португалия) — португальский футболист, защитник клуба «Спортинг». Участник Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Клубная карьера 

Эшгаю — воспитанник клуба «Спортинг». 7 декабря 2012 года в матче Лиги Европы против венгерского «Видеотона» он дебютировал за лиссабонскую команду. 5 января 2013 года в матче против «Пасуш де Феррейра» Рикарду дебютировал в Сангриш лиге.

В начале 2015 года для получения игровой практики Эшгаю на правах аренды перешёл в клуб «Академика». 1 февраля в поединке против «Маритиму» он дебютировал за новую команду. По окончании аренды Рикарду вернулся в «Спортинг».

Летом 2017 года Эшгаю перешёл в «Брагу». 9 августа в матче против столичной «Бенфики» он дебютировал за новую команду. 20 августа в поединке против «Авеша» Рикарду забил свой первый гол за «Брагу».

3 июля 2021 года вернулся в «Спортинг» и подписал 5-летний контракт.

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной команды Эшгаю принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против сборных Северной Кореи, Нигерии и Ганы.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Португалии Рикарду завоевал серебряные медали молодёжного чемпионата Европы в Чехии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Англии, Италии, Германии и дважды Швеции.

В 2016 году Эшгаю в составе олимпийской сборной Португалии принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На турнире он сыграл в матчах против команд Аргентины, Гондураса, Алжира и Германии.

Достижения 
 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2014/15
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2015, 2021

 «Брага»
 Обладатель Кубка Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2019/20

 Португалия (до 20)
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата Европы: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Академика» Коимбра
Игроки ФК «Брага»